|}
A Delhi–Dzsódhpur nagysebességű vasútvonal egy tervezett, 591 km hosszú, 1676 mm-es nyomtávolságú nagysebességű vasútvonal Indiában Delhi és Dzsódhpur között. A tervek szerint a vasútvonalat  AC áramrendszerrel villamosítanák.

További információk
 Rail Budget 2012: High speed trains may be introduced 

India nagysebességű vasútvonalai